Kendrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger C. Kendrick
 William Bryce Kendrick